Соревнования по сноуборду на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхан прошли с 10 по 24 февраля в сноу-парке «Феникс» и в центре прыжков на лыжах «Альпензия». В рамках соревнований было разыграно 10 комплектов наград.

По сравнению с прошлыми Играми в программе соревнований произошёл ряд изменений. Вместо параллельного слалома были добавлены соревнования в биг-эйре. Во всех дисциплинах, за исключением мужского сноуборд-кросса, изменилось количество участников соревнований, был отменён полуфинальный раунд, а также в финалах фристайла спортсмены стали выполнять по три попытки.

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий зачёт 
Жирным шрифтом выделено самое большое количество медалей в своей категории

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Спортивные объекты

Квалификация 

По итогам квалификационных соревнований олимпийские лицензии получат 258 спортсменов (142 мужчины и 116 женщин), при этом максимальная квота для одного олимпийского комитета составит 26 спортсменов.

См. также 
 Кубок мира по сноуборду 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года